Egyesült Csapat (illetve hasonló) néven különböző nemzetek indultak a modern olimpiákon:

Egyesült Német Csapat, a Német Szövetségi Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság e néven indult közös csapattal 1956 és 1964 között összesen 6 olimpián (3 téli és 3 nyári)
Egyesített Csapat, a Szovjetunió felbomlása után az utódállamok e néven indultak közös csapattal az 1992. évi téli, illetve nyári olimpiai játékokon.